Бонцешть () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Кирліджеле.
 Бонцешть () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Гурахонц.